Horvátország
 Beszter (), falu Belistye községben, Eszék-Baranya megyében

 Szlovákia
Beszter (), Izdobabeszter településrésze a Kassai kerületben, a Kassa-vidéki járásban